Си́львий может означать имя или фамилию:
 Сильвии — полулегендарный род царей Альба-Лонги XII—VIII веков до н. э.; см. список царей Альба-Лонги.
 Сильвий — первый из полумифической династии царей Альба-Лонги.
 Сильвий, Франциск (; 1614—1672) — голландский врач, физиолог, анатом и химик.

По латинизированной фамилии Sylvius известен также:
 Дюбуа, Жак (, ; 1478—1555) — французский врач, анатом и грамматик.

Святые
 Сильвий, мученик Никомедийский. Память 1 марта, 15 марта;
 Сильвий, мученик Александрийский. Известен также как Сальвий. Умучен вместе с Аратором. Память 21 апреля;
 Сильвий, мученик Африканский. Память 23 апреля;
 Сильвий, четвёртый епископ Тулузский. Память 31 мая;
 Сильвий, мученик Луканийский (Lucania). Память 1 июня;
 Сильвий, мученик Лионский. Память 2 июня;
 Сильвий, мученик Амасийский (Amasea nel Ponto). Память 19 августа;

Примечания

См. также 
 Сильви (значения)
 Сильвио
 Сильва
 Сильвия